Bobone steht für:
 früherer Name der römischen Adelsfamilie Orsini
 Coelestin III. (eigentlich: Giacinto Bobone), im 12. Jahrhundert Papst der römisch-katholischen Kirche
 (2507) Bobone, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bobon